Kalliasz, görög politikus, a kalliaszi béke létrehozója
 Kalliasz, görög költő, komédiaköltő
 Kalliasz, görög történetíró